Förklaring kan syfta på: 

Orsaksförklaring – en förklaring som anger vilka orsaker ett fenomen har
Funktionalistisk förklaring – en slags förklaring som fokuserar på ett fenomens verkan
Deduktiv-nomologisk förklaring – en korrekt formell beskrivning av vad en förklaring är och hur den bör gå till
Teleologisk förklaring – förklaring av ett fenomen med hänvisning till dess syfte
Kristi förklaring – Jesu gestalt förvandlades på ett berg